Johannes Offerhaus (1823-1905)
Johannes Offerhaus (1892-1966)
Johannes Offerhaus (1993), modeontwerper en winnaar Frans Molenaar-prijs